Паньковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Паньковцы — село в Бродовском районе Львовской области.
 Паньковцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Паньковцы — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.